Домажир — топоним.
 
 Домажир — село во Львовской области Украины
 Домажир — река во Львовской области Украины